Голем () — польский фантастический постапокалиптический фильм  года.

Сюжет 
Несколько десятков лет после глобальной ядерной катастрофы. По поручению тоталитарной диктатуры учёные работают над улучшением людей. Первый улучшенный человек это Пернат, которому учёные удалили память. Агенты непрестанно за ним наблюдают. Вдобавок ему навязывается сосед Холтрум, который имеет манию создания совершенного человека, и считает, что Пернат это хороший образец для этого. После пробы бегства Перната обвиняют в убийстве Холтрума и сажают его в тюрьму. Вновь усовершенствованный учёными, Пернат преображается в предводителя.

В ролях 
 Марек Вальчевский — Пернат
 Мариуш Дмоховский — Холтрум
 Кристина Янда — Розына
 Рышард Петруский — агент, прикидывающийся трубочистом
 Эмиль Каревич — начальник учёных
 Аркадиуш Базак — начальник учёных
 Анджей Северин — учёный
 Збигнев Бучковский — медбрат
 Богуслав Собчук — офицер следственного отдела
 Хенрик Бонк — кладовщик в аресте
 Войцех Пшоняк — заключённый
 Анна Ярачувна — старушка
 Зофья Червиньская — клозетная бабка
 Рышард Котыс — однорукий лифтёр
 Юзеф Скшек — ''музыкант

Награды фильма 
 Награда Баскского фотографического общества на МКФ в Сан-Себастьяне (1980)
 Гран-при на Международном Кинофестивале научно-фантастических фильмов — Мадрид (1981)

Ссылки 
 Описание фильма на сайте filmpolski.pl 
 Кадры из фильма на сайте fototeka.fn.org.pl

Научно-фантастические фильмы Польши
Фантастические фильмы 1979 года
Постапокалиптические фильмы
Фильмы Пётра Шулькина
Фильмы про Голема
Фильмы об амнезии
Фильмы Польши 1979 года
Фильмы на польском языке